Caylina est le patronyme de plusieurs personnes : 
 Paolo da Caylina l'Ancien (Paolo da Caylina il Vecchio), peintre italien du  ;
 Paolo da Caylina le Jeune (Paolo da Caylina il Giovane), peintre italien du , fils du précédent.